Dangelo – cognome italiano
 Sergio Dangelo – pittore e illustratore italiano